Лос Монкада има више значења:

 Лос Монкада (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Монкада (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику